Джерри Рэй Лукас (; родился  в Мидлтауне, штат Огайо, США) — американский профессиональный баскетболист. Чемпион НБА в составе «Нью-Йорк Никс». Член Зала славы баскетбола с 1980 года, а также член списка 50 величайших игроков в истории НБА с 1996 года, и с 2021 - член списка 75 величайших игроков в истории НБА. Трижды входил в первую пятёрку Сборной всех звёзд НБА, дважды - во вторую пятёрку Сборной всех звёзд НБА, семь раз (в том числе шесть лет подряд) входил в Список игроков матча всех звёзд НБА, был назван MVP Матча всех звёзд НБА 1964 года.

Биография 
Лукас родился в Мидлтаун, штат Огайо. С ранних лет каждый день уделял много времени для игры в баскетбол. В 15 лет стал местной знаменитостью в Сансет парке, местном летнем лагере, где играли баскетболисты школ, колледжей и даже профессиональные игроки.

Выступал в НБА в 1963—1974 годах. В конце 1980-х годов основал компанию Lucas Learning Inc, занимающуюся обучением по развитию памяти. В 1996 году Лукас был включён в список 50 величайших игроков в истории Национальной баскетбольной ассоциации. В 1999 году был включён в команду five-man College All-Century Team журналом Sports Illustrated.

Олимпийские игры 1960 года 
Джерри Лукас был членом сборной США по баскетболу на летних Олимпийских играх 1960 года в Риме, в составе которой также были будущие члены Зала славы баскетбола — Джерри Уэст, Оскар Робертсон и Уолт Беллами. В первом же матче группового турнира они разгромили сборную Италии со счётом 88:54. Во всех 8 матчах были одержаны победы. Джерри Лукас вместе с Робертсоном стал лидером команды по результативности, набирая в среднем 17 очков за игру. Олимпийская команда США 1960 года считается одной из лучших любительских команд в истории баскетбола и в 2010 году была внесена в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола

Баскетболисты США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по баскетболу
Чемпионы летних Олимпийских игр 1960 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1960 года
Игроки «Огайо Стэйт Баккайс» (баскетбол)
Игроки «Цинциннати Роялз»
Игроки «Сан-Франциско Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Члены Зала славы баскетбола
Писатели США